Casey-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

* Casey-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Casey-Gletscher (Antarktika) im Palmerland, Antarktika